Kalulu est un patronyme notamment porté par une fratrie de footballeurs franco-congolais :
 Aldo Kalulu (1996-), l'aîné ;
 Gédéon Kalulu (1997-), le cadet ;
 Pierre Kalulu (2000-), le benjamin.

Patronyme congolais
Fratrie